Колло́нж-ла-Маделе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 75 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Коллонж-ла-Маделен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Коллонж-ла-Маделен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара